Carles de França (duc de Berry) (Versalles, 1686 - Marly, 1714), príncep de França, duc de Berry, d'Alençon i d'Angulema
 Carles I de França (742 - Aquisgrà, 814), rei dels francs (768 - 814), dels llombards (774 - 814) i emperador d'Occident (800 - 814) 
 Carles II de França (Frankfurt del Main, Sacre Imperi, 823 - Avrieux, França, 877), rei de França (840-877), Emperador d'Occident, Rei d'Itàlia i comte de Provença (875-877)
 Carles III de França dit el Simple (879-929), rei de França (893 -923)
 Carles IV de França dit el Bell (Clermont, 1295 - Vincennes, 1328), rei de França i Navarra (1322-1328)
 Carles V de França dit el Prudent (Vincennes, 1337 - Beauté-sur-Marne, 1380), regent de França (1356-1360) i rei de França (1364-1380)
 Carles VI de França dit el Ben Estimat o el Boig (París, 1368 - 1422), rei de França (1380-1422)
 Carles VII de França dit el Victoriós o el Ben Servit (París, 1403 – 1461), rei de França (1422-1461)
 Carles VIII de França dit l'Afable (Amboise, 1470 - 1498), rei de França (1483-1498)
 Carles IX de França (Saint-Germain-en-Laye, 1550 - Vincennes, 1574), Duc d'Orleans (1550-1560) i rei de França (1560-1574)
 Carles X de França (Versalles, 1757 - Goritz, Il·líria, 1836), rei de França i de Navarra i copríncep d'Andorra (1824 - 1830) 
 Carles Ferran de França (Versalles, 1778 - París, 1820), Príncep de França 
 Carles-Orland de França (Plessis-lez-Tours, 1492 - Amboise, 1495), delfí de França